Municipio de Quezaltepeque kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de Quezaltepeque, El Salvador, Departamento de La Libertad,

Guatemala 

 Municipio de Quezaltepeque (kommun), Departamento de Chiquimula,